Nephthea hirsuta är en korallart som beskrevs av Tixier-Durivault 1966. Nephthea hirsuta ingår i släktet Nephthea och familjen Nephtheidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koralldjur
hirsuta